Майдел може да се отнася за:
 Герхард Майдел (1835-1894), руски изследовател
 Ева Майдел (р. 1986), български политик